Leistus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Frölich 1799. Leistus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Leistus